Алексей Алексеевич Никитин (1936) — советский и российский геофизик, доктор физико-математических наук (1976), профессор МГУ и МГРИ, заслуженный деятель науки РФ (1998), академик РАЕН,  автор более 200 научных работ, в том числе 7 учебников и 7 монографий, главный редактор журнала «Геофизика», заслуженный деятель науки РФ (1998). Награждён медалями «За доблестный труд» (1983), «Ветеран труда». Круг научных интересов: статистические методы обработки и комплексного анализа геофизических данных.

Биография 
Родился в Москве 3 июня 1936 года.  Окончил Московский геологоразведочный институт (1960) и механико-математический факультет МГУ (1966). В 1960—1964 годах  оператор сейсморазведочной станции, с 1964 года — начальник тематической сейсмической партии по прямым поискам залежей углеводородов ВНИИГеофизика. С 1979 года  работает в МГРИ профессором, заведующим кафедрой ядерно-радиометрических методов и геофизической информатики, деканом геофизического факультета(1978—1985). 

С 1999 года по совместительству — профессор кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ. Читал курсы «Теоретические основы обработки геофизических сигналов» (1998—2014), «Комплексирование геофизических методов» (с 2003), «Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных» (с 2014), «Системный анализ природопользования» (с 2014).

Тема кандидатской диссертации (1968)  —  Статистическое обнаружение слабых геофизических аномалий на фоне случайных помех, тема  докторской диссертации — Статистические методы выделения геофизических аномалий и их комплексной интерпретации

Труды 
 Статистические методы выделения геофизических аномалий [Текст]. - Москва : Недра, 1979. - 280 с. : ил.; 21 см.
 Теоретические основы обработки геофизической информации : [Учеб. для вузов по спец. "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых] / А. А. Никитин. - М. : Недра, 1986. - 341,[1] с. : ил.; 22 см. - (Высш. образование).
 Основы теории спектров атомов и ионов / А. А. Никитин, З. Б. Рудзикас. - М. : Наука, 1983. - 320 с. : ил.; 22 см.;
 Теоретические основы обработки геофизической информации [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 130201 "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / А. А. Никитин, А. В. Петров ; Федеральное агентство по образованию РФ, Российский гос. геологоразведочный ун-т им. Серго Орджоникидзе. - 3-е изд., доп. - Москва : ВНИИгеосистем, 2013. - 117 с. : ил.; 26 см.; ISBN 978-5-8481-0140-9
 Комплексный анализ и комплексная интерпретация геофизических полей [Текст] : учебное пособие : для студентов и магистров МГУ, МГРИ-РГГРУ, обучающихся по специальностям "Геофизика" и "Технология геологической разведки" / А. А. Никитин, А. А. Булычев ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Российский гос. геологоразведочный ун-т им. Серго Орджоникидзе. - Москва : ВНИИгеосистем, 2015. - 93 с., : ил., табл., цв. ил.; 25 см.; ISBN 978-5-8481-0205-5 :

Примечания 

Преподаватели РГГРУ
Геофизики СССР